Dolní Lhota est un toponyme qui peut désigner :

Dolní Lhota, une commune du district d'Ostrava-Ville, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Dolní Lhota, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie